Cet article présente l'historique du parcours européen du Paris Saint-Germain Handball. Depuis sa première participation en 1993, le club a pris part à toutes les compétitions européennes existantes : 
 Ligue des Champions (C1),
 Coupe des Vainqueurs de Coupe (C2),
 Coupe de l'EHF (C3),
 Coupe des Villes/Coupe Challenge (C4).

Bilan par compétition

Parcours détaillé

Campagnes 
. 
En gras, le score du PSG HB

Adversaires européens et bilan par pays

Notes et références

Liens externes 

 Site officiel du club
 Site officiel de la Ligue nationale de handball
  Fiche sur le site de l'EHF

Paris Saint-Germain Handball